Albert Biesantz ist der Name folgender Personen:

* Albert Biesantz (Politiker) (1848–1898), deutscher Politiker (FVp), MdR
 Albert Biesantz (Schauspieler) (1873–1940), deutscher Schauspieler